Биказ има више значења:

 Биказ (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Биказ (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Биказ (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Биказ (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији